Parsifal bezeichnet:

 Parsifal, ein musikdramatisches Werk von Richard Wagner
 Benz Parsifal, ein Automodell der Benz & Cie. Motorenfabrik AG
 Parsifal (Widerstandsgruppe), eine Widerstandsgruppe im Protektorat Böhmen und Mähren
 Parsifal (1982), ein deutsch-französischer Spielfilm von Hans-Jürgen Syberberg aus dem Jahr 1982
 ein Autotransporter der Mark-V-Klasse
 (2095) Parsifal, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Parceval, Begriffsklärung
 Parzival, Dichtung von Wolfram von Eschenbach